Friedrichswald může být:

 německý název obce Bedřichov v okrese Jablonec nad Nisou
 německý název osady Bedřichovka, základní sídelní jednotky obce Orlické Záhoří v okrese Rychnov nad Kněžnou
 německý název obce Hnátnice v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy